В Сингапуре представлено немало музеев, парков и интересных мест.

Парки и зоны отдыха 
 Остров Сентоса с огромным парком отдыха, музеями, аквариумом и пляжем.
 Зона отдыха Букит Тима с большим участком натуральных джунглей, сохраняемых с древних времён.
 Джуронгский Птичий Парк с большими открытыми вольерами.
 Ночной сафари-зоопарк.
 Зоопарк.
 Ботанический сад Flower Dome и Cloud Forest .
 Парк на восточном побережье с уличными ресторанами.
 Дальневосточный Молл с гольф-площадками.
 Парк Сады у Залива (Garden by the Bay).
 Остров Пулау-Убин с остатками нетронутой природы.
 Остров Кусу c малайским святилищем, даосским храмом и зоной отдыха.
 Сингапурское колесо обозрения, самое большое колесо обозрения в мире (165 метров в высоту).
 Парк тигрового бальзама.

Интересные части города 
 Чайна-таун — китайский квартал
 Юэ Хва — самое высокое здание в китайском квартале и первое здание с лифтом
 Район Литл-Индия и Serangoon Road
 Арабская улица
 Kampong Glam — малайский квартал
 Индонезийская деревня на острове Сентоса
 How Par Villa со скульптурами китайской истории и мифологии
 Отель Раффлз в колониальном стиле
 Mohammed Sultan Road с активной ночной жизнью
 Финансовый район с живописными небоскрёбами
 Boat Quay и Clarke Quay вдоль набережной — оживлённые районы ресторанов и места прогулок
 Район крупных красивых магазинов на Orchard Road
 Здание военно-морского клуба
 Marina Bay Sands — 5-звездочный отель и казино на берегу Marina Bay

Музеи и выставки 
 Океанариум на острове Сентоса
 Музей азиатских цивилизаций
 Музей Искусств Сингапура
 Музей Китайской истории
 Музей Истории Сингапура на острове Сентоса
 Научный музей искусств (внешний вид напоминает цветок лотоса; открыт 12 февраля 2011 года)
 Национальный музей Сингапура.
 Научный Центр Сингапура ()

Театры и концертные залы 
 Театр Эспланада
 Эстрады на острове Сентоса
 Сэндз-Театр (Sands Theater)в комплексе Сэндз Марина-Бэй

Культовые сооружения 
 Буддийский храм Шуан Линь
 Мечеть Джамай

Примечания